Поду́шная по́дать (также поду́шный окла́д, поду́шный нало́г) — форма налога, подати, взимаемой в одинаковом или примерно одинаковом размере с каждого подлежащего обложению человека по результатам переписи.

Подушная подать существовала в Древнем Риме под названием «capitatio». В большинстве государств и стран потеряла распространение к началу XX века в связи с введением подоходного налога. В России подушная подать была введена Петром I в 1724 году. Тогда же начата поголовная перепись податного населения и определён налог с души (исключая дворян и лиц духовного сословия). Налогом облагались все мужчины податных сословий независимо от возраста: и новорождённые, и старики. Устанавливались так же неодинаковые ставки для различных категорий податного сословия: государственные крестьяне платили больше, чем крепостные.

В Российской империи 
Для сбора денег на содержание регулярной армии указ Петра I от 26 ноября 1718 года потребовал в течение года провести перепись населения мужского пола (собрать «сказки») и «расписать на сколько душ солдат рядовой с долей на него роты и полкового штаба положа средний оклад». Перепись была закончена лишь к началу 1722 года, удалось насчитать около пяти миллионов человек. Первая ставка налога составила 80 копеек с души в год, в дальнейшем снизилась до 74 копеек, затем до 70 копеек в год в связи с улучшением охвата населения переписями. Старообрядцы платили обложение в двойном размере (до 1782 года), отсюда их народное название «двоедане». Первоначально купцы также были обложены податью, но уже в 1775 году она была заменена процентным сбором с объявленного капитала.

В дальнейшем инфляция и увеличенные расходы государства привели к повышению подати до 1 рубля в 1794 году. К 1867 году размер подати зависел от местности и составлял от 1 рубля 15 копеек до 2 рублей 61 копейки.
   
В XVIII веке подушная подать составляла 50 % государственных доходов, в дальнейшем эта доля снижалась по мере развития косвенного налогообложения. В 1866 году, за исключением Бессарабии и Сибири, подать прекратили собирать с мещан и цеховых.

Сложности со сбором подати и огромные недоимки привели к тому, что с 1 января 1887 года подушная подать, как всероссийский налог, прекратила своё существование и после этого срока продолжала взиматься только в Сибири (до 1897 года).

См. также 
 Ревизские сказки
 Налогообложение в Российской империи

Литература 
 
 
 П. Н. Милюков, «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого».
 В. О. Ключевский, «Подушная подать и отмена холопства в России» («Русская мысль», 1886).
 M. M. Алексеенко, «Действующее законодательство о прямых налогах» (СПб., 1879)
 Руковский И. П., Историко-статистические сведения о подушных податях, в сборнике: Труды Комиссии для пересмотра системы податей и сборов, т. 1, СПБ, 1866.
 В. Яроцкий, «Отмена подушной подати и связанные с этим реформы» («Труды Императорского Вольного экономического общества», 1886 г., № 6 и 7)
 Троицкий С. М., Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII в., М., 1966.

Ссылки 
 Закон «Об отмене подушной и преобразовании оброчной податей». 14.06.1885. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».

История налогообложения
Налогообложение в Российской империи
Появились в 1724 году в России